Алексе́й Евге́ньевич Нагови́цын (1961, Москва, СССР — 23 ноября 2020, Москва, Россия) — российский психолог и культуролог. Кандидат психологических наук, доктор философских наук. Активист  российского родноверческого движения, в котором был известен под именем Велемудр.

Биография

Научная деятельность 

В 1984 году окончил Московский авиационный институт по специальности «Конструирование антенно-фиберных устройств» (инженер-конструктор).

В 1998 году в Институте развития личности РАО под научным руководством доктора психологических наук, профессора В. К. Шабельникова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата психологических наук по теме «Влияние ритмо-фонетической структуры текста на подростков и молодёжь» (специальность 19.00.07 — педагогическая психология). Официальные оппоненты — доктор психологических наук, профессор Л. И. Айдарова и кандидат психологических наук Р. О. Орестов. Ведущая организация — кафедра психологии личности Института психологии личности имени Л. С. Выготского РГГУ.

В 1999 году окончил Институт развития личности РАО (психолог).

В 2003 году в Московском государственном университете культуры и искусств защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Смена гендерных ролей в мифологических системах» (специальность 24.00.01 — теория и история культуры). Научный консультант — доктор философских наук А. А. Пилипенко. Официальные оппоненты — доктор философских наук, профессор К. И. Никонов, доктор философских наук, профессор Э. А. Орлова и доктор философских наук, профессор М. Н. Афасижев. Ведущая организация — Институт философии РАН.

С 1994 года работал в Институте изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, являлся старшим научным сотрудником лаборатории психологических проблем воспитания.

Преподавал социальную психологию, социологию, культурологию, этнопсихологию, этнолингвистику и психолингвистику, этнологию, религиеведение. Являлся профессором Института социальной инженерии МГУДТ и исследователем в области педагогической и исторической психологии.

Автор книги стихов и поэм «Венок из крапивы», альманаха «Мифы и магия индоевропейцев», организатор нескольких выставок древнерусской культуры. Автор нескольких научных трудов о русских народных сказках (ввёл термин «сказкотерапия» для направления в практической психологии, связанного с русскими народными сказками) и русской дохристианской мифологии.

Родноверие 
С 1990-х годов увлёкся исследованиями дохристианских верований народов Европы и реконструкцией обрядов и мистерий, в 1990 году пришёл в общину «Купала». В 1997 году участвовал в съёмках одной из передач-диспутов в павильоне ВДНХ. Состоял в таких неоязыческих организациях, как «Московская Велесова община» под руководством А. Жилко (Велемир) и «Коляда вятичей».

В июне 2000 года Наговицын принял участие в создании общины «Круг Бера» во время Купальского праздника на городище Вышгород-на-Яхроме.

В 2002 году Наговицын вместе с  и К. В. Бегтиным (Огнеяр) основал организацию «Круг языческой традиции» (КЯТ) с целью возрождения русской дохристианской культуры. В период своего рассвета организация насчитывала до 500 активистов. В 2004 году был вынужден покинуть КЯТ.

Критика 
Попытки приписать фонемам и графемам определенное смысловое наполнение, предпринятые Наговицыным в работе «Особенности ритмо-фонетической структуры текста» (2006), были раскритикованы как любительские. Как отправную точку в определении значений фонетических знаков Наговицын использует значение русских предлогов, союзов и местоимений. Природные звуки, по Наговицыну, являются «первопричинами» появления обозначающих их слов и понятий. Фонема в начале корня слова рассматривается как определяющая основное направление круга значений и смыслов данного слова. По мнению филолога , этих построения носят произвольный характер и содержат подгонку фактического материала под результат. Согласно его мнению, семантическую связь между выделенными группами слов Наговицыну обосновать не удалось. Наговицын обращается к названиям букв в кириллице, сужая круг возможных значений. Название некоторых букв якобы полностью или частично соответствует их смысловому значению. В итоге семантический анализ графем русского и латинского алфавитов, а также некоторых других (в частности, футарка), а также примеры имён собственных из мифологических систем разных народов в русской транскрипции дают Наговицыну основания для приписывания окончательного «семантического поля» соответствующим звукам. Сочетания знаков сужают значения соответствующих полей, и данное значение рассматривается как универсальное для всех языков.

Библиография 

 Мифология и религия этрусков. — М.: Рефл-бук, 2000. — 495 с. — ISBN 5-87983-054-3.
 , Наговицын А. Е. Боги славян. Язычество. Традиция. — М.: Рефл-бук, 2002. — 463 с. — (Созвездия мудрости). — ISBN 5-87983-054-3, 5-87983-111-6.
 Тайны славянской мифологии. М.: Академический проект, 2003. — 477 с. — ISBN 5-8291-0343-5.
 Магия хеттов. — М.: Академический проект, Трикста, 2004. — ISBN 5-8291-0396-6, 5-902358-29-9.
 Трансформация гендерных ролей в мифологических системах. Учебное пособие. — М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2005. — 438 с. — (Библиотека психолога / Российская акад. образования, Московский психолого-социальный ин-т). — ISBN 5-89349-795-3 (МПСИ)
 Древние цивилизации. Общая теория мифа / А. Е. Наговицын, . — М.: Академический проект, 2005. — ISBN 5-8291-0497-0.
 Особенности ритмо-фонетической структуры текста (Учебное пособие) — М.: МПСИ, Флинта, 2006.
 Наговицын А. Е., Попел А. Е. Правовые нормы в ранних государственных образованиях: монография. — М.: МГУДТ, 2009. — 233 с. — ISBN 978-5-87055-112-8.
 Тайны мифологии славян. — М.: Академический проект; Традиция, 2009. — 511 с. — (Технология культуры). — ISBN 978-5-8291-1157-1, 978-5-902590-07-1. 
 Наговицын А. Е., Пономарёва В. И. Типология сказки. — М.: Генезис, 2011. — 336 с. — (Сказкотерапия: теория и практика). — ISBN 978-5-98563-250-7.
 Наговицын А. Е., Пономарёва В. И. Атлас сказочного мира. — М.: Генезис, 2011. — 318 с. (Сказкотерапия: теория и практика).; ISBN 978-5-98563-245-3.
 Наговицын А. Е., Пономарёва В. И. Симвология: от философских теорий до практики сказкотерапии. — М.: Генезис, 2014. — 303 с. — (Сказкотерапия: теория и практика). — ISBN 978-5-98563-310-8.
 Волшебные животные и растения славян. — М.: Вече, 2019. — 384 с. — ISBN 978-5-4484-0829-8.
 Ведьмы в традиции и народной культуре. — М.: Вече, 2019. — 304 с. — ISBN 978-5-4484-0932-5.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Наговицын Алексей Евгеньевич 

Психологи России
Культурологи России
Персоналии:Славянское неоязычество
Персоналии:Неоязычество в России
Выпускники Московского авиационного института
Члены Союза писателей России
Персоналии, чья дата рождения не установлена